Col nome Edoardo di York sono conosciuti i seguenti personaggi appartenenti al Casato di York:
Edoardo Plantageneto, II duca di York (1373-1415) , figlio di Edmondo Plantageneto, I duca di York;
Edoardo di York (?-1468) figlio naturale di Edoardo IV d'Inghilterra;
Edoardo di York (1473-1484), figlio di Riccardo III d'Inghilterra;
Edoardo Plantageneto, XVII conte di Warwick (1475-1499), figlio di Giorgio Plantageneto, I duca di Clarence.

Re d'Inghilterra:
Edoardo IV d'Inghilterra (1442-1483), figlio di Riccardo Plantageneto, III duca di York;
Edoardo V d'Inghilterra (1470-1483), figlio di Edoardo IV d'Inghilterra.